Wyżyny – osiedle w Bydgoszczy
 Wyżyny – osiedle w Gdańsku
 Wyżyny – osiedle w Warszawie
 wyżyna

Zobacz też 
 
 
 Powiad Gdańskie Wyżyny